Отин може бити:

 Отин (Јихлава), насеље у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Отин (Ждјар на Сазави), насеље у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република